Francesco Corrao – psichiatra e psicoanalista italiano
Giovanni Corrao – militare e patriota italiano
Ignazio Corrao – politico italiano
Ludovico Corrao – politico e avvocato italiano
Silvio Corrao – poliziotto italiano